Der Ausdruck Liebhaber steht für:
 einen Mann, zu dem eine verheiratete Person eine außereheliche Liebesbeziehung unterhält. Die Bedeutung umfasst in älterer Zeit z. T. auch die nichtsexuelle, aber erotisch gefärbte Beziehung zu einem Verehrer, der einer Dame des Adels oder gehobenen Bürgertums regelmäßig seine Aufwartung macht (vgl. Cicisbeo)
 einen Menschen, der einer Sache große Liebe und/oder Faszination entgegenbringt:
 insbesondere im Bereich der Künste, siehe Dilettant, Amateur, Kenner oder Sammler
 in anderen Bereichen vergleichbar dem Begriff Fan, allerdings wird der Fan oft als die gesteigerte Form des „fanatischen“ Liebhabers betrachtet
 davon abgeleitet der Begriff Liebhaberei, der juristisch im Gegensatz zu einer Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht steht
 eine Person in ihrer Eigenschaft als Sexualpartner

Siehe auch
 Der Liebhaber
 Die Liebhaberin

en:Lover
fr:L'Amant
gl:L'amant
he:המאהב (פירושונים)